Финал Кубка Хорватии по футболу 2019 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Хорватии сезона 2018/2019, в котором встречались загребское «Динамо» и «Риека». Матч состоялся 22 мая на стадионе «Альдо Дросина» в Пуле. Матч завершился победой «Риеки» со счётом 3:1.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2019
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Риека»
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2019 году
События 22 мая
Май 2019 года